O Campeonato Paraibano de Futebol de 1950 foi a 41ª edição do campeonato estadual de futebol. Foi organizado e dirigido pela Federação Paraibana de Futebol. Contou com a participação de 5 times, quatro da capital e um de Campina Grande, o Treze que sagrou-se campeão, conquistando o seu terceiro título estadual.

Participantes
O campeonato estadual de 1950 contou com 5 participantes, foram eles:

Vencedor

Ver também 

 História do futebol da Paraíba

1950
Futebol de 1950 no Brasil